El WeatherTech Raceway Laguna Seca (anteriorment conegut com a Mazda Raceway Laguna Seca i Laguna Seca Raceway) és un circuit de curses construït el 1957 prop de Salinas (Califòrnia) i Monterey. Es fa servir tant per curses d'automobilisme com de motociclisme.

El recorregut fa 3.602 km, amb un canvi d'elevació de 55 m. Entre els seus onze revolts destaca la vuitena corba, anomenada "Corkscrew" ("Llevataps"). El seu nom "Laguna Seca" prové del fet que l'àrea on hi ha la pista havia estat un llac.

Referències 

Gran Premi del Pacífic
Circuits de motociclisme de velocitat
Motociclisme als Estats Units
Mazda